Peräsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Peräsaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Peräsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Peräsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Peräsaari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 
 Peräsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,30, long 28,32), 
 Peräsaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,96, long 27,63), 
 Peräsaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Peräsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Peräsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Peräsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Peräsaari (ö i Södra Karelen, Imatra), 

Robotskapade Finlandförgreningar